Jaime de Borbón puede referirse a:
Jaime de Borbón y Borbón-Parma (1870-1931), pretendiente carlista al trono español como Jaime III y pretendiente legitimista a la corona de Francia como Jaime I;
Jaime de Borbón y Battenberg (1908-1975), segundogénito de Alfonso XIII y líder de una rama del carlismo con el nombre de Jaime IV de España, y de otra del legitimismo como Enrique VI de Francia.

Jaime de Borbon (desambiguacion)